Отворено првенство Париза 2011. — појединачно је други професионални ВТА тениски турнир Премијер категорије у 2011. години. Одигран је у Паризу (Француска), од 7. — 13. фебруара на затвореним реренима стадиона Пјер де Кубертен са тврдом подлогом. Учествовало је 30 тенисерки из 15 земаља.

Прошлогодишња првакиња Јелена Дементјева из Русије није бранила титулу.

Специјалну позивницу (-{WC}-) за учешће на турниру добиле су:

  Виржини Разано
  Марија Шарапова
  Јанина Викмајер

Следеће тенисерке су избориле учешће у главном жребу кроз квалификације (Q):

  Кристина Кучова
  Весна Манасијева
  Ана Врљић
  Јелена Докић

Списак носилаца 
{| class="wikitable"
|-
! align="center" | Број 
! align="center" | Тенисерка
! colspan="2" align="center" | Резултат
|- 
|1||Ким Клајстерс  (2)||align="center"| финале||Петра Квитова 
|- bgcolor="#EFEFEF"
|2||Марија Шарапова  (13)||align="center"|одустала||вирусно обољење дис. органа  
|- 
|3||Каја Канепи  (17) ||align="center"| полуфинале||Ким Клајстерс 
|- bgcolor="#EFEFEF"
|4||Петра Квитова  (18) ||align="center"| победница||Ким Клајстерс 
|- 
|5||Нађа Петрова  (20)||align="center"|2. коло ||Јелена Докић  WC
|- bgcolor="#EFEFEF"
|6||Андреа Петковић (24)||align="center"|четвртфинале||Бетани Матек Сандс  
|- 
|7||Јанина Викмајер   (26) ||align="center"|четвртхинале||Петра Квитова  (4)
|- bgcolor="#EFEFEF"
|8|| Доминика Цибулкова  (27) ||align="center"|четвртфинале || Каја Канепи  (3) 
|}
 Број у загради озвачава пласман на ВТА ранг листи од 31. јануара 2011.

После отказа другог носиоца Марије Шарапове због вирусне инфекције дисајних органа као срећни губитник (-{LL'''}-) позвана је француска тенисерка Стефани Коен Алоро.

Резултати

Прва половина

Друга половина 

 Финале

Спољашње везе 
 Резултати 

Отворено првенство Париза
Тенис 2011.